Тев'яшов Володимир Степанович (1747 — бл. 1810) — воронізький поміщик, колезький радник.
 Тев'яшов Микола Миколайович (Тев'яшов; 1842—1905) — туркестанський генерал-губернатор, генерал від кавалерії.
 Тев'яшов Павло Іванович (1789—1856) — острогозький поміщик з роду Тев'яшових, який відзначився під час французько-російської війни.